Schaeffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bobb Schaeffer
 Charles Frederic August Schaeffer
 Jacob Christian Schäffer